Durand Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Durand Township (Illinois)
 Durand Township (Minnesota)